Regno Unito
Malvern Hills – distretto del Worcestershire
Malvern Hills AONB – Area of Outstanding Natural Beauty